Paul Trummer ist der Name folgender Personen:

* Paul Trummer (Fotograf) (* 1961), österreichischer Fotograf 
 Paul Trummer (Journalist) (* 1980), österreichischer Journalist